Роналд Уин Дейвис (; род. 20 марта 1942) — валлийский футболист, выступавший на позиции нападающего. Провёл более 550 матчей за разные клубы английской Футбольной лиги, также выступал за сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Уроженец Карнарвона (Уэльс), после окончания школы Дейвис работал на местных карьерах и параллельно играл в футбол за местные футбольные команды. В возрасте 15 лет его просматривали скауты английских клубов «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Астон Вилла», однако контракт ему не предложили. С 1959 по 1960 год он играл за местный клуб «Карнарвон Таун». В 1960 году стал игроком клуба английского Четвёртого дивизиона «Рексем», где провёл два последующих сезона (63 матча, 24 гола).

В 1962 году перешёл в «Болтон Уондерерс» за 25 тысяч фунтов. Среди болельщиков «Уондерерс» получил прозвище «Уин-прыжок» (). Выступал за клуб до 1966 года, сыграв в общей сложности 170 матчей и забив 74 гола.

В 1966 году перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Дебютировал за клуб 29 октября 1966 года в матче против «Сандерленда». Провёл в клубе пять сезонов. В сезоне 1968/69 помог «сорокам» выиграть Кубок ярмарок, по ходу турнира обыграв клубы «Фейеноорд», «Спортинг», «Реал Сарагоса», «Витория Сетубал», «Рейнджерс», и, в финальном матче, «Уйпешт». Всего он провёл за «сорок» 216 матчей и забил 53 гола.

Перед началом сезона 1971/72 перешёл в «Манчестер Сити» за 60 тысяч фунтов. Дебютировал за «Сити» 14 августа 1971 года в матче Первого дивизиона против «Лидс Юнайтед». Всего провёл за «Сити» 52 матча и забил 9 голов.

14 сентября 1972 года перешёл из «Манчестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» за 60 тысяч фунтов (по другим данным за 25 тысяч фунтов). 23 сентября того же года дебютировал за «Юнайтед» в матче Первого дивизиона против «Дерби Каунти», в котором отметился забитым мячом. Регулярно играл под руководством Фрэнка О’Фаррелла, но после увольнения ирландца и прихода в клуб Томми Дохерти в декабре 1972 года провёл за команду только 4 матча. Всего в сезоне 1972/73 провёл за команду 17 матчей и забил 4 мяча.

14 июня 1973 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Блэкпул» за 14 тысяч фунтов. Дебютировал за клуб 25 августа 1973 года в матче против «Вест Бромвич Альбион». Провёл в «Блэкпуле» два сезона, сыграв 39 матчей и забив 5 голов.

В 1975 году на правах краткосрочной аренды из «Блэкпула» провёл три матча за лондонский клуб «Кристал Пэлас» в Третьем дивизионе.

30 июня 1975 года покинул «Блэкпул» в качестве свободного агента, после чего подписал контракт с клубом «Стокпорт Каунти». В «Стокпорте» провёл один сезон (31 матч, 7 голов).

В 1976 году перешёл в клуб «Кру Александра». Провёл в клубе два сезона, сыграв 59 матчей и забив 13 мячей.

В сезоне 1978/79 играл за валлийский клуб «Бангор Сити». В 1979 году выступал за южноафриканский клуб «Кейптаун Сити».

Достижения 
 Ньюкасл Юнайтед
 Обладатель Кубка ярмарок: 1969

Карьера в сборной 
С 1963 по 1973 год провёл 34 матча и забил 6 голов в составе национальной сборной Уэльса.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте Toon1892.com
 Профиль футболиста  на сайте Bluemoon-MCFC.com
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Карнарвон Таун»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Бангор Сити»
Игроки ФК «Кейптаун Сити»